Telltale – gruppo musicale 
 Telltale – serie televisiva
 Tell-Tale – film del 2009 ispirato al racconto Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe
 Telltale Games – casa statunitense sviluppatrice di videogiochi, specializzata in avventure grafiche
 Il cuore rivelatore (in originale: The Tell-Tale Heart) – breve racconto dello scrittore americano Edgar Allan Poe